Rudi ima več pomenov.

 Rudi - lastno ime.
 rudi - eno od imen za rude boyja.